Le patronyme Mottard indique une origine : de l'agglutination de l'ancien français motte : une hauteur (du prélatin mottaet) et du suffixe -ard : celui qui (habite).

Gilbert Mottard (1926-2011), homme politique socialiste belge ;
 son fils Maurice Mottard (1951-), homme politique socialiste belge ;
Jean Mottard (1925-2006),  homme politique belge ;
Ernest Mottard (1902-1949), cycliste belge.